Die International Lawn Tennis Challenge 1927 war die 22. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. Dabei setzte sich Frankreich gegen Japan mit 3:0 durch. Im vom 8. bis 10. September stattfindenden Finale gegen den Titelverteidiger USA bezwang Frankreich die USA mit 3:2, nachdem es in den beiden vergangenen Jahren jeweils gescheitert war. Frankreich gewann damit den ersten Titel in der Geschichte der International Lawn Tennis Challenge und beendete die US-Serie von sieben aufeinanderfolgenden Finalsiegen.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 26 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone 
In der Europazone traten insgesamt 21 Teams an. Für Griechenland und Jugoslawien war es jeweils die erste Teilnahme am Bewerb.

Amerikazone 
Die Amerikazone bestand aus vier Teilnehmern.

Das Turnier

Europazone

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegte wie bereits im Vorjahr Frankreich über Japan und zog damit zum dritten Mal in Folge ins Finale gegen den Titelverteidiger USA ein.

Finale 
Beim dritten Finale zwischen den USA und Frankreich in Serie konnte sich zum ersten Mal der französische Herausforderer durchsetzen.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1927
Tennisturnier 1927